Легендите на утрешния ден () е американски сериал, базиран на комиксовите герои на компанията ДиСи.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2016)

Сезон 2 (2016-2017)

Сезон 3 (2017-2018)

Сезон 4 (2018-2019)

Сезон 5 (2020)

Сезон 6 (2021)

Сезон 7 (2021-2022) 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на криминални сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали